Bostrychus — рід риб родини Butidae, підряду Бичковидні (Gobioidei).

Містить такі види:
 Bostrychus africanus (Steindachner, 1879)
 Bostrychus albooculata (Herre, 1927)
 Bostrychus aruensis Weber, 1911
 Bostrychus expatria (Herre, 1927)
 Bostrychus microphthalmus Hoese & Kottelat, 2005
 Bostrychus scalaris Larson, 2008
 Bostrychus sinensis Lacepède, 1801
 Bostrychus strigogenys Nichols, 1937
 Bostrychus zonatus Weber, 1907

Посилання 

Butidae
Роди риб